Św. Jacek – Jacek Odrowąż
 Św. Jacek – skała wspinaczkowa w Jaroszowcu w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Klucze